

Toponyme 
en Croatie
l'île de Duga ;
au Monténégro
Duga, un village situé dans la municipalité de Nikšić ;
Duga, un village situé dans la municipalité de Podgorica ;
au Kosovo
Dugë/Duga, un village situé dans la commune (municipalité) de Shtime/Štimlje, dans le district de Ferizaj/Uroševac (Kosovo) ou dans le district de Kosovo (Serbie).

Technologie 
 Duga, ou Douga (en ), un système soviétique expérimental de radar trans-horizon : voir Pic-vert russe.

Cinéma 
 Duga, un film burkinabè de 2019.

Radio 
 Team Duga, une émission de radio sur le football diffusée sur RMC et présentée par Christophe Dugarry et Jean-Louis Tourre.